Сокращение АКР (кириллицей) может означать:
  — электромагнитное излучение диапазона длинных и средних волн, исходящее из области полярных сияний.
 Авиационная крылатая ракета, или крылатая ракета воздушного базирования — крылатая ракета, предназначенная для запуска с летательного аппарата (например, самолёта).
 Адренокортикальный рак — заболевание; злокачественная опухоль, исходящая из коркового слоя надпочечника.
 Андская корпорация развития — международная кредитно-финансовая организация.

См. также 
 Акр () — единица измерения площади
  (латиницей)